Села
 Радча — Житомирська область, Коростенський район
 Радча — Івано-Франківська область, Тисменицький район
Річка
 Радча — притока Грезлі, Житомирська область